Ба́снер — еврейская фамилия. Известные носители:

 Баснер, Вениамин Ефимович (1925—1996) — советский и российский композитор.
 Баснер, Елена Вениаминовна (род. 1956) — советский и российский искусствовед, историк искусства, дочь В. Е. Баснера.